Ел Каркамо има више значења:

 Ел Каркамо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каркамо (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каркамо (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику